Швајцарац Станислас Вавринка је бранио титулу и успешно ју је одбранио победивши у финалу Аљажа Беденеа са 6-3, 6-4.

Носиоци 

Прва четири носилаца су слободни у првом колу:

  'Станислас Вавринка (победник)
  Фелисијано Лопез (друго коло)
  Роберто Баутиста Агут (полуфинале)
  Давид Гофен (полуфинале)

<li> Гиљермо Гарсија-Лопез (четвртфинале)
<li> Лу Јен-сјун (четвртфинале)
<li> Марсел Гранољерс (прво коло, одустао због повреде колена)
<li> Жил Милер (четвртфинале)

Жреб

Финала

Горња половина

Доња половина

Спољашње везе 
 Главни жреб - Ченај 2015.
 Квалификације - Ченај 2015.

Тенис
Отворено првенство Ченаја у тенису 2015.
Отворено првенство Ченаја у тенису — појединачно